Жавры — название населённых пунктов в России:

 Жавры — деревня в Островском районе Псковской области.
 Жавры — деревня в Пыталовском районе Псковской области.